

Aziende 
 BAe è la British Aerospace

Codici 
 BAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saint-Pons, Barcelonnette, Francia

Persone 
 Bae Bien-u (1950) – fotografo e accademico sudcoreano
 Bae Hye-yun – (1989) – cestista sudcoreana
 Bae Jong-ok (1964) – attrice sudcoreana
 Bae Ki-jong (1983) – calciatore sudcoreano
 Bae Noo-ri (1993) –attrice sudcoreana
 Bae Seul-ki (1986) – cantante e attrice sudcoreana
 Bae Sue-ji, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Suzy (1994) – cantante, cantautrice, attrice e modella sudcoreana
 Bae Yeon-ju (1990) – giocatrice di badminton sudcoreana
 Bae Yong-joon (1972) – attore sudcoreano